Strada statale 79 – strada statale polacca
 Strada statale 79 Ternana – strada statale italiana

Pagine correlate 
 Strada statale 79 bis